Sandokan est un personnage de romans d'aventures exotiques créé par l'auteur italien Emilio Salgari qui a fait l'objet de plusieurs adaptations :

Films 
 1941 : Les Pirates de Malaisie, film italien avec Massimo Girotti ;
 1963 : Sandokan, le tigre de Bornéo (Sandokan, la tigre di Mompracem), film franco-hispano-italien réalisé par Umberto Lenzi ;
 1964 : Les Pirates de Malaisie, co-production italo-franco-espagnole, avec Steve Reeves.

Séries télévisées 
 1976 : Sandokan, feuilleton télévisé, coproduction italo-franco-allemande réalisé par Sergio Sollima, avec Kabir Bedi ;
 1996 : Le Retour de Sandokan, feuilleton en coproduction italo-allemande, avec Kabir Bedi.
 1998 : Le Fils de Sandokan (Il Figlio di Sandokan), série télévisée en trois épisodes de Sergio Sollima, avec Kabir Bedi (inédit).

Séries animées 
 1993 : Sandokan, série télévisée d'animation espagnole d'Ernest Reid produite par la chaîne de télévision RAI ;

 1998 : , produite par la chaîne de télévision RAI ;

 2001 : , produite par la chaîne de télévision RAI ;

 2006 : , produite par la chaîne de télévision RAI.

Divers 
 Sandokan, genre d'opilions laniatores de la famille des Sandokanidae.